Kakutani ist der Familienname folgender Personen:

 Michiko Kakutani (* 1955), amerikanische Literaturkritikerin
 Shizuo Kakutani (1911–2004), japanisch-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Satz von Kakutani